(gr. kyklops, kyklop)
Cyclops har flere betydninger:
 Cyclops – et lille dyr.
 Cyclops (tegneserie)